Horry ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Horry (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Frederick Horry (1843–1872), britischer Mörder